Il singolare del torneo di tennis Stuttgart Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale Mark Cox 6-1 6-3 5-7 1-6 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (campione)
 Kim Warwick (semifinali)
 Rod Frawley (semifinali)

 Andrés Gómez (secondo turno)
 Shlomo Glickstein (secondo turno)
 Jean Louis Haillet (primo turno)
 Mark Cox (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stuttgart Indoor 1980